Реплікант:

 Репліканти (істоти) — вигадані біоінженерні андроїди з культового фантастичного фільму «Той, хто біжить по лезу» (1982) та його продовження  «Той, хто біжить по лезу 2049» (2017).
 «Реплікант» — фільм 2001 року, у головних ролях — Жан-Клод Ван Дам і Майкл Рукер.
 «Replicants» — рок-гурт.